Avenger (anime) — anime japonês com 13 episódios
 The Avenger — álbum de Amon Amarth
 * O Vingador (literatura pulp) ou The Avenger — personagem das revistas pulp
 Grumman TBF Avenger — aeronave norte-americana da Segunda Guerra Mundial
 Avenger — nome pelo qual são conhecidos os fãs da banda Avenged Sevenfold
 The Avengers (série de TV) ou Os Vingadores (série de televisão) — série de televisão britânica da década de 1960
 The Avengers ou Os Vingadores (filme de 1998) — filme de 1998 baseado na série
 The Avengers ou Vingadores — grupo de super-heróis de história em quadrinhos da Marvel Comics.
 The Avengers (filme de 2012) ou Os Vingadores (2012) — filme de 2012 baseado no grupo de super-heróis homônimo

Ver também

Desambiguações de cinema